Kelemen Géza (1854–1914) kereskedelmi iskolai tanár
 Kelemen Géza (1899–?) költő, újságíró